Зенды — династия, правившая Ираном в 1753—1794 годах. Основатель — Мохаммад Карим-хан Зенд (первоначально звался Мохаммад Карим-бек, р.1705, правил с 1753 года), предводитель курдского племени зендов из группы файли (из Луристана)  Он пришёл к власти в ходе междоусобиц, вспыхнувших после смерти Надир-шаха, и сделал своей столицей Шираз. Захватом в 1763 году Азербайджана он завершил объединение Ирана, кроме Хорасана, где правил слепой сын Надир-шаха.

История 
Во время междоусобных войн после смерти Надир-шаха глава бахтиярской дружины Али-Мардан решил восстановить династию Сефевидов и для этого нашёл малолетнего Исмаила III, сына сестры Хусейн шаха. Так как он один не мог справиться, то попросил помощи у вождя курдского племени зендов Керим-хана и заключил с ним договор. По договору Али-Мардан становился регентом и главой государства, а Керим-хан главнокомандующим. В результате они вступили в Исфахан и убили губернатора Абдул-Фета, а слепого внука Надир-шаха Роки-шаха заключили в тюрьму. Но народ не признал Исмаила III, а Керим-хан убив Али-Мардана провозгласил себя шахом. Он не принял шахского титула, а наименовал себя «Вакил од-Даула» («Уполномоченный государства») и правил от имени Сефевида Исмаила III, которого держал в крепости в почётном плену. 

Мохаммад Карим-хан умер в 80-летнем возрасте 13 марта 1779 года, после чего сразу начались междоусобицы среди его родственников. Его сын Абу-л-Фатх-хан, изо всех качеств отца унаследовавший только пристрастие к вину, был свергнут с престола своим дядей Заки-ханом, затем восстановлен, затем вновь свергнут и ослеплен другим дядей, Мохаммад Садик-ханом, который в свою очередь был свергнут и казнен происходившим из другой ветви Зендов Али Мурад-шахом (1782), перенёсшим столицу в Исфахан. Против последнего тотчас выступил Ага-Мухаммед-хан, глава тюркского племени каджаров. Али Мурад выступил против каджаров, но накануне сражения получил известие о мятеже сына Мохаммад Садик-хана Джафар-шаха, повернул для подавления мятежа и неожиданно умер (1785). Со своей стороны каджары двинулись на Исфахан, взяли его без боя и жестоко разорили. Джафар-шах бежал в Шираз, где был убит в результате дворцового заговора (1789). Правителем стал его сын Лотф Али-шах. В 1791 г. в результате предательства каджары завладели Ширазом, который также беспощадно разграбили и разрушили, осквернив тело Мохаммад Карим-хана; в 1794 г. они взяли последний оплот Лотф Али-шаха — Керман, перебив и обратив в рабство его население. Лотф Али-шах по одной версии был просто убит, а по другой — его ослепили, отрубили ему руки и ноги, а затем ещё живого отослали в новую столицу Каджаров Тегеран, где и задушили.

Династия Зендов 

 Вакил од-Даула Мохаммад Карим-хан (1707—1779), сын Мохаммад Инак-хана, вакил ар-райа Ирана (1760—1779)
 Абу-л-Фатх-хан (1755/6 — 1787), сын Мохаммад Карим-хана, вакил ар-райа Ирана (1779)
 Мохаммад Али-хан (ок. 1760 1779), сын Мохаммад Карим-хана, вакил ар-райа Ирана (1779)
 Итизад од-Даула Мохаммад Садик-хан (ок. 1707 1782), сын Мохаммад Инак-хана, беглербег Фарса (1757—1775), вакил ар-райа Ирана (1779—1782)
 Джафар-шах (ум. 1789), сын Мохаммад Садик-хана, беглербег Исфахана (1780—1785), шаханшах Ирана (1785—1789)
 Лотф Али-шах (ок. 1769 1794), сын Джафар-шахв, шаханшах Ирана (1789—1794)
 Хосров-хан, сын Джафар-шаха, вакил ар-райа Ирана (1791—1794)
 Али Мурад-шах (ум. 1785), сын Олла Мурад Кайтус-хана, шаханшах Ирана (1782—1785)

Примечания

Литература 
 Строева Л. В. Керим-хан Зенд и ханы. // Иран: история и современность. — : Наука, 1983.
 Ариф Алиев. Иран vs Ирак: история и современность. — , 2002.
 Кузнецов Н. А. Политическое и социально-экономическое положение Ирана в конце XVIII — первой половине XIX века. // Очерки новой истории Ирана. — : Наука, 1978.
 Кузнецов Н. А. Иран в первой половине XIX века. — : Наука, 1983.
 http://www.iranchamber.com/history/zand/zand.php
 https://web.archive.org/web/20060221110309/http://www.iranologie.com/history/history13.html
 http://www.friesian.com/iran.htm#zand

 
Персоналии:Персия
История Ирана
Династии исламских правителей
Государства в истории Ирана
Ардаланское ханство
История Шираза
Появились в 1753 году
Исчезли в 1794 году
Курды